Дени́совское сельское поселение — муниципальное образование в составе Гороховецкого района Владимирской области. 

Административный центр — посёлок Пролетарский

История 
Денисовское сельское поселение образовано 13 мая 2005 года Законом Владимирской области № 56-ОЗ. В его состав вошли территории бывших сельских советов (с 1998 года — сельских округов): Денисовского, Крутовского и Чулковского.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки 
 Денисовское сельское поселение на сайте района

Сельские поселения Владимирской области
Муниципальные образования Гороховецкого района